L'Adoration des bergers est le titre de plusieurs peintures portant sur le thème chrétien de l'adoration des bergers.

L'Adoration des bergers peut désigner :
 L'Adoration des bergers, d'Andrea Mantegna ;
 L'Adoration des bergers, de Mathias Stomer ;
 L'adoration des bergers, de Domenico Ghirlandaio ;
 L'Adoration des bergers, du Caravage ;
 L'Adoration des bergers, de Carlo Crivelli ;
 L'Adoration des bergers, de Antonio Allegri da Correggio dit Le Corrège ;
 L'Adoration des bergers, d'Antoine Van Dyck, vers 1616-1618 ;
 L'Adoration des bergers, de Georges de La Tour, 1644, musée du Louvre ;
 L'Adoration des bergers, de Jean Honoré Fragonard ;
 L'Adoration des bergers, de Charles-Alphonse Du Fresnoy ;
 L'Adoration des bergers, du Greco.

Notes et références